Sam Williams puede hacer referencia a:

 Samuel H. Williams, baloncestista estadounidense, nacido en 1945.
 Samuel Keith Williams, baloncestista estadounidense, nacido en 1959.
 Sam Williams, jugador de rugby australiano.
 Sam Williams, futbolista inglés.
 Sam Williams, jugador de fútbol americano estadounidense.